Mehring ist der Ortsname von:

 Mehring (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Altötting, Bayern
 Mehring (Mosel), Ortsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Mehring (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mehring (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Mehring (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Mehring ist der Familienname folgender Personen:
 Fabian Mehring (* 1989), deutscher Politiker (Freie Wähler), MdL
 Franz Mehring (1846–1919), deutscher Publizist und Politiker
 Gebhard von Mehring (1798–1890), württembergischer evangelischer Theologe
 Gebhard Mehring (1864–1931), deutscher Archivar und württembergischer Landeshistoriker
 Heinrich Mehring (1869–1936), deutscher Fischereiwissenschaftler
 Jens Mehring (* 1970), deutscher Kindermusiker und Komponist, siehe Jojo’s
 Johannes Mehring (1815–1878), Erfinder der Mittelwand, einem Hilfsmittel der Imkerei
 Jörg Mehring (* 1976), deutscher Kindermusiker und Komponist, siehe Jojo’s
 Maximilian Mehring (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Reinhard Mehring (* 1959), deutscher Politologe
 Sigmar Mehring (1856–1915), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Walter Mehring (1896–1981), deutscher Schriftsteller
 Wolfram Mehring (* 1930), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor

Mehring steht außerdem für
 Mehring Verlag, Buchverlag

Siehe auch:
 Mähring (Begriffsklärung)
 Mering (Begriffsklärung)
 Großmehring
 Kleinmehring
 Zweifamilienhaus Mehring
 Mehringen
 Mehringer